Loch of Huxter ist der Name zweier Seen auf den Shetlandinseln:
 Loch of Huxter (Sandness) im Westen der Hauptinsel Mainlands 
 Loch of Huxter (Whalsay) auf der Insel Whalsay